Lee Wallace (1930–2020) amerikai színész
 Lee Wallace (1987) válogatott skót labdarúgó

Hasonló
 Tommy Lee Wallace (1949) amerikai filmrendező, forgatókönyvíró, színész (Halloween 3.)